Sleddo kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sleddo (Gällivare socken, Lappland, 745919-173034), sjö i Gällivare kommun,  (9,57 ha)
Sleddo (Gällivare socken, Lappland, 746260-173739), sjö i Gällivare kommun,  (12,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn